Туалет (от ) — многозначный термин, употребляющийся в следующих значениях:
 Туалет — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
 Туалет — наряд, одежда (напр. вечерний туалет).
 Туалет — приведение в порядок своего внешнего вида, надевание одежды (напр. после сна: и ванной туалет).
 Туалет — столик с зеркалом или с зеркалами, за которым одеваются, причесываются и т. п.
 Туалет — в медицине: «уход», «чистка», санация (см. например туалет раны).

Другие значения 
 «Туалет Эсфири» (La toilette d’Esther) — картина французского художника Теодора Шассерио.
 «Туалет Венеры» — картины фламандского живописца Рубенса, немецкого живописца Иоганна Лисса, испанского живописца Диего Веласкеса, итальянского живописца Франческо Альбани.
 «Женщина за туалетом» (Jeune femme de dos à sa toilette) — картина французской импрессионистки Берты Моризо.
 «Туалет» трупа (реставрация трупа) — восстановление прижизненного вида лица трупа, измененного повреждением (ударом, выстрелом и др.) или трупными явлениями. В криминалистике осуществляется в целях идентификации личности.
 «За туалетом. Автопортрет» — картина начала XX века, русской художницы Зинаиды Серебряковой.

См. также 
 Туалетная вода
 Туалетная бумага (значения)

Примечания